Dave Wohl – ex cestista e allenatore di basket statunitense
 Louis de Wohl – scrittore e astrologo europeo